Als Startblock bezeichnet wird:

 der Startblock (Schwimmsport)
 der Startblock (Laufsport)